Сан Хосе де лос Фреснос има више значења:

 Сан Хосе де лос Фреснос (Сан Франсиско дел Ринкон), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Хосе де лос Фреснос (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику